Pickett ist der Familienname folgender Personen:

 Aitor Pickett (* 1999), chilenisch-deutscher Basketballspieler
 Bobby Pickett (1938–2007), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Carson Pickett (* 1993), US-amerikanische Fußballspielerin
 Charles E. Pickett (1866–1930), US-amerikanischer Politiker
 Clarence E. Pickett (1884–1965), US-amerikanischer Theologe
 Cindy Pickett (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin
 Dan Pickett (1907–1967), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 David Pickett (1874–1950), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edward Bradford Pickett (1823–1882), US-amerikanischer Politiker
 George Edward Pickett (1825–1875), US-amerikanischer Generalmajor
 Hugh Pickett (1913–2006), kanadischer Impresario
 Kate Pickett (* 1965), britische Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

 Kurt Milton Pickett (1972–2011), US-amerikanischer Entomologe, Soziobiologe und Phylogenetiker 
 Lenny Pickett (* 1954), US-amerikanischer Musiker
 Leroy Pickett (um 1900–??), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lucy Weston Pickett (1904–1997), US-amerikanische Chemikerin und Hochschullehrerin
 Owen B. Pickett (1930–2010), US-amerikanischer Politiker
 Phil Pickett (* 1946), britischer Musiker, Mitglied von Sailor (Band)
 Reg Pickett (1927–2012), englischer Fußballspieler
 Ryan Pickett (* 1979), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tidye Pickett (1914–1986), US-amerikanische Leichtathletin
 Tim Pickett (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 Tom Pickett (1906–1980), US-amerikanischer Politiker
 Wilson Pickett (1941–2006), US-amerikanischer Sänger

Pickett ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pickett (Alabama)
 Pickett (Kentucky)
 Pickett (Louisiana)
 Pickett (Oklahoma)
 Pickett (Texas)
 Pickett (Wisconsin), im Winnebago County
 Pickett County, Verwaltungseinheit in Tennessee

Siehe auch:
 Pikett
 Piket